Оути Мяенпяя (; род. 24 февраля 1962 года, Хельсинки) — финская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Оути Мяенпяя родилась 24 февраля 1962 года в Хельсинки. С 1984 по 1988 год училась в Хельсинкской театральной академии.

Актёрский дебют Оути состоялся в 1986 году в сериале «Студия». Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Чёрный лёд» и «По ту сторону».

За свои работы удостоена четырёх премий «Юсси» (2001, 2004, 2005, 2008), двух премий «Venla Awards» (2002, 2005) и одной премии «Золотой жук» (2011).

Помимо съёмок в кино играет в театре «Стелла Поларис».

Дважды была замужем — до 2001 года за Пеккой Ярвилехто, от которого у неё двое детей, с 2009 по 2011 год за Каем Нордбергом.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Лауреаты премии «Юсси»
Актрисы театра Финляндии
Киноактрисы Финляндии
Лауреаты премии «Венла»